Генерал-губернаторство се може односити на:

 Генерално губернаторство, аутономна јединица Трећег рајха
 Генерал-губернаторство (Руска Империја), велика административна јединица Руске Империје